Cristiano Grappasonni – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Silvio Grappasonni – ex golfista italiano
 Ugo Grappasonni – golfista italiano